Litex Lovetj er en fodboldklub fra Bulgarien, som blev stiftet i 1921.

Klubben er hjemmehørende på Gradski Stadion i byen Lovetj.

Titler 
 Bulgarske mesterskaber (3): 1998, 1999 2010 2011
 Bulgarske pokalturnering (4): 2001, 2004, 2008 og 2009
 Bulgarske supercup (1): 2010

Fodboldklubber i Bulgarien
Etableret i 1921
Lovetj